Pedranópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedranópolis (ort), São Paulo, 
 Pedranópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar